Grand National peut désigner plusieurs éléments :

Grand National : une course hippique de steeple-chase annuelle.
Grand National : un parcours de montagnes russes en bois de Pleasure Beach, Blackpool.
Grand National : un album du groupe australien The John Butler Trio.
Grand National : un groupe de dance anglais.
Grand National Films : une société de production cinématographique.
 Le Grand National : un journal républicain progressiste, fondé par Eugène Paul-Émile en 1902, dont la parution a cessé en 1924.